Roland Bässler ist der Name folgender Personen:

* Roland Bässler (Mediziner) (* 1926), deutscher Pathologe
 Roland Bässler (Sozialwissenschaftler) (* 1951), österreichischer Sozialwissenschaftler